Braunwald ist der Name folgenden Ortes:
 Braunwald GL, Dorf der Gemeinde Glarus Süd im Schweizer Kanton Glarus

Braunwald ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Braunwald (1875–1951), deutscher Architekt
 Cayetana Braunwald, deutsche Fußballspielerin
 Emmanuel Braunwald (1790–1864), elsässischer evangelischer Theologe  
 Eugene Braunwald (* 1929), US-amerikanischer Kardiologe
 Johann Wendelin Braunwald (1838–1889), deutscher Architekt
 Nina Starr Braunwald (1928–1992), US-amerikanische Thoraxchirurgin und medizinische Forscherin